Chaldene (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Chaldene (maan), een maan van Jupiter